Pineau steht für:

 Pineau des Charentes, ein meist als Aperitif getrunkenes alkoholisches Getränk
 Pineau d’Aunis, eine rote Rebsorte

Pineau oder du Pineau ist der Familienname folgender Personen:

 Allison Pineau (* 1989), französische Handballspielerin
 Cédric Pineau (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Christian Pineau (1904–1995), französischer Politiker (Sozialist)
 Cleo Pineau (1893–1972), Motorradrennfahrer, Jagdflieger im Ersten Weltkrieg und Stahlindustrieller
 Gabriel-Joseph Du Pineau (1694–1756), französischer Kleriker, Romanist, Dialektologe und Lexikograf
 Gisèle Pineau (* 1956), französisch-guadeloupische Schriftstellerin
 Jérôme Pineau (* 1980), französischer Radrennfahrer
 Joëlle Pineau (* 1974), kanadische Computerwissenschafterin
 Louis-Marie Pineau (1842–1921), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Süd-Tonking